Penebel kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Penebel, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Kecamatan Penebel, distrikt, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar